Salzmimbre puede referirse a:

El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta Salix fragilis.